Glugea — рід мікроспоридій родини Glugeidae, що паразитують на рибах.

Види 
 Glugea anomala
 Glugea atherinae
 Glugea capverdensis — паразит Myctophum punctatum
 Glugea caulleryi — паразит Hyperoplus lanceolatus
 Glugea heraldi — паразит Hippocampus erectus
 Glugea hertwigi — паразит Osmerus eperlanus і Osmerus mordax
 Glugea merluccii — паразит Merluccius hubbsi
 Glugea plecoglossi
 Glugea shiplei — паразит Trisopterus
 Glugea stephani — паразит Pseudopleuronectes americanus
 Glugea vincentiae — паразит Vincentia conspersa
 Glugea weissenbergi

Джерела 
 Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (2011). «Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.». Species 2000: Reading, UK. 24 september 2012.

Мікроспоридії
Роди грибів